Pułki (regimenty) piechoty (strzelców) noszące numer „8”:

Wojska Polskiego
 8 Regiment Pieszy Buławy Polnej Koronnej (1717-1793)
 8 Regiment Pieszy Domu Radziwiłłów (1789-1794)
 8 Pułk Piechoty (1807-1812)
 8 Pułk Piechoty Liniowej (1815-1831)
 8 Pułk Strzelców Pieszych (1831)
 8 Pułk Strzelców Polskich (1917-1918 w Rosji)
 8 Pułk Strzelców Polskich (1919 we Francji) → 50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich (1919) → 62 Pułk Piechoty
 8 Tarnogórski Pułk Piechoty (1921 na Górnym Śląsku)
 8 Pułk Piechoty (XI 1918 – II 1919 w Krakowie) → 13 Pułk Piechoty
 8 Pułk Piechoty Legionów (1919-1939)
 8 Pułk Piechoty (1940 we Francji)
 8 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944)
 8 Bydgoski Pułk Piechoty (1944-1962) → 8 Pułk Zmechanizowany
 8 Zapasowy Pułk Piechoty (1944-1945) → 53 Pułk Piechoty

Amerykańskie
 8 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (3 miesiące) (1861)
 8 Ochotniczy Pułk Piechoty Illinois (3 lata) (1861-1866)

Austro-węgierskie
 Morawski Pułk Piechoty Nr 8 (1642–1918)
 8 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → Pułk Strzelców Nr 8 (1917–1918)
 8 Pułk Piechoty Honwedu (1886-1918)

Niemieckie
 8 Przyboczny Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma III (1 Brandenburski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 21 listopada 1808; garnizon: Frankfurt nad Odrą; przydział w 1914: III Korpus Armii
 8 Pułk Piechoty (III Rzesza)

Rosyjskie
 8 Estoński Pułk Piechoty (ros. 8-й пехотный Эстляндский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 8 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (8-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 8 Moskiewski Pułk Grenadierów (8-й гренадерский Московский Великого Герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Moskwa
 8 Północny Pułk Strzelecki (ros. 8-й Северный стрелковый полк) – pułk piechoty Białych podczas wojny domowej w Rosji
 8 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (8-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Piotrków

Włoskie
 8 Pułk Bersalierów – włoski pułk lekkiej piechoty zmechanizowanej Bersaglieri, sformowany 1 stycznia 1871 i stacjonujący w Caserta